Il singolare del torneo di tennis Sarasota Grand Prix 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tomáš Šmíd che ha battuto in finale Nick Saviano 7-6, 0-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jaime Fillol (secondo turno)
 Assente
 Billy Martin (primo turno)
 Nick Saviano (finale)

 Tomáš Šmíd (Campione)
 Marcelo Lara (primo turno)
 Geoff Masters (secondo turno)
 Rod Laver (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sarasota Grand Prix 1978